Les  (en français ) forment une famille éteinte de petits dinosaures théropodes ressemblant à des oiseaux, ayant vécu du Jurassique supérieur jusqu'à la fin du Crétacé. Cette famille érigée en 1924 par Charles Whitney Gilmore est restée mal connue jusqu'à la fin du . C'est alors que de nombreuses découvertes réalisées essentiellement en Chine ont fourni des squelettes souvent complets de plusieurs nouveaux genres avec, pour certains spécimens, une préservation de plumes, d'œufs, d'embryons et d'individus juvéniles. 

Les études anatomiques conduites sur les Troodontidae, en particulier les plus primitifs comme Sinovenator, montrent de grandes similarités avec sa famille groupe frère des Dromaeosauridae, mais aussi avec les dinosaures volants du clade des avialiens comme Archaeopteryx. Ceci conduit à regrouper ces trois taxons au sein du clade des Eumaniraptora, lui-même inclus dans le clade des Paraves.

Liste des genres

Description 

Les Troodontidae sont de petits théropodes de forme gracile, ressemblant à des oiseaux. Leurs mandibules portent de nombreuses dents rapprochées. Les mains des troodontidés se terminent par des griffes en forme de faucille. Ils possèdent des pattes particulièrement et, comme les dromaeosauridés, leurs seconds orteils rétractables portent une « griffe-faucille ».

Leur coefficient d'encéphalisation est parmi les plus importants parmi les dinosaures non-aviens, ce qui pourrait indiquer des capacités comportementales avancées et des sens aiguisés.

Leurs crânes sont de grande taille, faisant penser à ceux des oiseaux coureurs actuels, avec de grandes orbites pointant vers l'avant ce qui indique une bonne vision stéréoscopique.

Paléobiologie 
La plupart des paléontologues pensent qu'ils étaient des prédateurs carnivores. Cependant, leurs nombreuses petites dents à peine dentelées et la forme en « U » des mâchoires chez certains genres (en particulier chez les plus grands des troodontidés, comme Stenonychosaurus) suggèrent que certains peuvent avoir été omnivores ou herbivores.

Classification

Position des troodontidés, des dromaeosauridés et des avialiens au sein des Eumaniraptora 
Dans ce cladogramme établi par Ulysse Lefèvre et ses collègues en 2017, les troodontidés sont placés en groupe frère des dromaeosauridés et, avec le clade des avialiens, ils sont regroupés parmi les eumaniraptoriens et plus globalement dans le clade des Paraves.

Classification phylogénétique des troodontidés 
La taxinomie des Troodontidae est complexe et changeante, perturbée par la définition initiale du genre  « Troodon », basée sur un seul fragment de dent. Ce genre est devenu pour beaucoup de paléontologues un nonem dubium, un nom douteux, puis A. J. Van der Reest et Philip John Currie l'assignent à un nouveau genre, Stenonychosaurus, distinct de Troodon, désormais considéré comme un genre possiblement douteux.

Le cladogramme suivant résulte de l'analyse phylogénétique des Troodontidae conduite par Aaron van der Reest et Phil Currie en 2017, elle détaille les genres rattachés à la sous-famille des Troodontinae :

 probablement Stenonychosaurus.

Autres classifications 
La classification phylogénétique des troodontidés de Lefèvre et de ses collègues en 2017
diffère assez peu de celle réalisée la même année par Cai-zhi Shen et ses collègues et de celle de S. L. Brusatte et ses collègues en 2014.

Cladogramme de Lefèvre   en 2017 :

Cladogramme simplifié de Cai-zhi Shen  en 2017 également, intégrant plus de genres, dont Liaoningvenator (antérieur à la création de la famille des Anchiornithidae par Christian Foth et Oliver Rauhut) :

Voir aussi 
 Liste de dinosaures
 Maniraptora
 Histoire évolutive des oiseaux
 Stenonychosaurus
 Troodon

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

 
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure du Jurassique
Taxon fossile décrit en 1924